Rudnik je lahko:

 rudnik, infrastruktura za izkopavanje materiala
 Rudnik pri Moravčah, naselje v občini Moravče
 Rudnik pri Radomljah, naselje v občini Kamnik
 Rudnik, predmestje in četrtna skupnost v Ljubljani
 Rudnik, največja oz. osrednja krajevna skupnost v občini Hrastnik
 Rudnik, Gornji Milanovac (Srbija)
 Rudnik, Mostar (Bosna in Hercegovina)